Javkhlan () est un prénom mongol.

 Samandyn Javkhlan, un chanteur mongol, né le , à Ulaangom ;
 Javkhlan Bariaddii, un boxeur mongol.
 Voir aussi : Javkhlant, sum de la l'aïmag (province) de Selenge, en Mongolie.

Homonymie de prénom